Lirceia o Lircèon (en llatí Lyrceia o Lyrceium, en grec antic Λύρκεια o Λυρκεῖον) era una ciutat d'Argeia, a l'Argòlida, a 60 estadis al nord-oest d'Argos i a 60 estadis d'Òrnees.

La ciutat s'hauria dit originalment Lincea, nom que derivaria de Linceu, que s'hi va refugiar quan els seus germans, els fills d'Egipte van ser tots morts per les filles de Dànau durant la seva nit de bodes. Va donar constància de la seva arribada al lloc a la seva fidel esposa Hipermnestra encenent una torxa, i ella va informar de la seva seguretat encenent-ne una altra des de la ciutadella de Larissa a Argos. Després el nom es va canviar en honor de Lircos, un fill d'Abant.

Era en runes al temps de Pausànias. Aquestes runes encara es poden veure a un turó a l'esquerra del riu Ínac, a poca distància de Sterma, al camí d'Argos. De la ciutat en parla Apol·lodor, a més de Pausànias i Estrabó.

Notes

Referències 

Ciutats de l'Argòlida